I Am Pilgrim – powieść Terry’ego Hayesa
 I Am Pilgrim – amerykański film z 2017